Majerle ist der Familienname folgender Personen: 

 Dan Majerle (* 1965), US-amerikanischer Basketballspieler
 Martina Majerle (* 1980), kroatische Sängerin